Zakliczyn (gemeente), een gemeente in powiat Tarnowski in woiwodschap Klein-Polen
 Zakliczyn (stad), een stad in bovenstaande gemeente
 Zakliczyn (powiat Myślenicki), een administratieve plaats (sołectwo) in gemeente Siepraw, powiat Myślenicki, woiwodschap Klein-Polen